Фостер, Уильям (1890—1963) — британский пловец.
 Фостер, Уильям (1881—1961) — американский политик.
 Фостер, Уильям Труфант (англ.) — американский экономист.